Gamma Phi Beta Sorority House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gamma Phi Beta Sorority House (Urbana, Illinois), NRHP-ID 94001270
 Gamma Phi Beta Sorority House (Eugene, Oregon), NRHP-ID 91001566